Cenere signifie « cendres » en italien. Ce mot est utilisé comme titre dans les œuvres suivantes :
 Cenere, titre original du roman italien Braises de Grazia Deledda publié en 1903 ;
 Cenere, titre original du film muet italien Les Cendres du passé de Febo Mari sorti en 1916 ;
 Cenere, film de Simone Petralia sorti en 2015.

Voir aussi